Монастырь Святого Стефана может означать:

 Монастырь Святого Стефана (Врондадос) — монастырь Хиосской, Псарийской и Инусской митрополии в сообществе Врондадос.
 Монастырь Святого Стефана (Дарашамб)
 Монастырь Святого Стефана (Метеора)